Papias est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 

Papias est un ancien prénom masculin, peu usité aujourd'hui

Saints chrétiens 
 Papias († 163), Papias d'Hiérapolis ou Pappias, évêque en Phrygie ; fêté le 22 février.
 Papias de Rome () et Maur, soldats de l'armée romaine, livrés au martyre, à Rome, sur la via Nomentana ; fêté le 29 janvier.
 Papias de Pergé († vers 250), avec Diodore et Claudien, martyrisés à Pergé, en Pamphylie ; fêtés le 26 février.

Autres 
 Papias, lexicographe du .

Références